Фари́ново () — деревня, расположенная на территории Полоцкого района Витебской области Белоруссии на реке Ушача. Центр Фариновского сельсовета.

Расположена в 12 км на юго-запад от Полоцка, в 120 км от Витебска на автодороге  (Полоцк — Глубокое — граница Литвы). Железнодорожная станция на линии Полоцк-Крулевщизна-Молодечно.

Население — 2378 жителей (2019), 32 многоквартирных жилых дома типовой застройки 1960—1980-х гг.

Транспорт 
Фариново имеет хорошее автобусное и железнодорожное сообщение с Полоцком и Новополоцком. Пригородные автобусы следуют в указанных направлениях до 20 раз в сутки. Через населенный пункт проходят междугородние автобусные маршруты на Поставы и Глубокое. Ежедневно отправляется 4 пары дизель-поездов сообщением Полоцк-Крулевщизна, Полоцк-Поставы и Полоцк-Молодечно, пассажирский поезд сообщением Витебск-Минск.

Промышленность 
 дорожно-строительная механизированная колонна
 цех по производству панельных блоков
 автоколонна
 лесхоз
 Новополоцкий завод технологических металлоконструкций

Инфраструктура 
 дом культуры
 средняя школа
 ясли-сад
 амбулатория
 аптека
 отделение связи
 банк

Религия 
 Свято-Тихвинская православная церковь
 Римско-Католический церковь Св. Духа
 Церковь «Пробуждение» Евангельских Христиан Баптистов (ЕХБ)

Примечания

Литература 
 Беларуская энцыклапедыя ў 18 тамах. Том 15. / Г. П. Пашкоў (гал. рэд.). — Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2003. — С. 330.

Населённые пункты Полоцкого района